Каскад Варзобских ГЭС — комплекс из трёх малых гидроэлектростанций на реке Варзоб, расположенных на северной окраине города Душанбе, Таджикистан. Входит в состав ОАХК «Барки Точик». Все ГЭС каскада построены по деривационному типу с безнапорной подводящей деривацией. Старейшие гидроэлектростанции Таджикистана. Помимо выработки электроэнергии, обеспечивают водоснабжение Варзобского района и частично города Душанбе. Общая мощность ГЭС каскада — 25,36 МВт.

Варзобская ГЭС-1 
Также имеет название Верхне-Варзобская ГЭС. Верхняя ступень каскада, обеспечивает забор воды и её очистку от наносов в интересах всего каскада. Начало строительства ГЭС — 1931 год, первый гидроагрегат пущен в 1936 году, второй — в 1937 году, сооружение ГЭС было завершено в 1938 году. Состав сооружений ГЭС:
 водосливная плотина на р. Варзоб — ;
 водозаборное сооружение;
 двухкамерный отстойник;
 деривационный канал;
 акведук и селедуки по трассе канала;
 напорный бассейн;
 холостой водосброс;
 водоприёмник;
 два напорных трубопровода;
 здание ГЭС — ;
 отводящий канал;
 ОРУ 35 кВ.
Мощность ГЭС — 9,5 МВт, среднегодовая выработка — 84 млн кВт.ч. В здании ГЭС установлено два гидроагрегата индийского производства с радиально-осевыми турбинами работающими на расчётном напоре 46 м и генераторами мощностью по 4,75 МВт. Изначально мощность станции составляла 7,44 МВт (2 гидроагрегата по 3,72 МВт), но в 2012 году проведена замена гидроагрегатов за счёт средств гранта в размере $17 млн, предоставленного правительством Индии.

Варзобская ГЭС-2 
Средняя ступень каскада. Начало строительства ГЭС — 1943 год, первый гидроагрегат пущен в 1949 году, в том же году сооружение ГЭС было завершено. Состав сооружений ГЭС:
 водозаборное сооружение с холостым водосбросом на отводящем канале Верхне-Варзобской ГЭС
 деривационный канал;
 акведук по трассе канала;
 напорный бассейн;
 водоприёмник;
 напорный трубопровод;
 уравнительный резервуар;
 здание затворов;
 два напорных трубопровода;
 здание ГЭС — ;
 отводящий канал, переходящий ы деривационный канал Варзобской ГЭС-3;
 ОРУ 35/110 кВ.
Мощность ГЭС — 14,4 МВт, среднегодовая выработка — 93 млн.кВт.ч. В здании ГЭС установлено два гидроагрегата с радиально-осевыми турбинами РО 115/697, работающими на расчётном напоре 76 м и генераторами мощностью по 7,2 МВт. Оборудование ГЭС устарело и требует реконструкции — необходимо заменить турбины, трансформатор, построить автоматический холостой водосброс, смонтировать дисковые затворы.

Варзобская ГЭС-3 
Нижняя ступень каскада. Первый гидроагрегат ГЭС пущен в 1952 году, в том же году сооружение ГЭС было завершено. Руководил строительством Нижне-Варзобской ГЭС заслуженный ирригатор  Таджикской Советской Социалистической Республики - Комаров Анатолий Андреевич. Состав сооружений ГЭС:
 деривационный канал, берущий своё начало из отводящего канала Варзобской ГЭС-2
 холостой водосброс;
 водоприёмник;
 два напорных трубопровода;
 здание ГЭС — ;
 отводящий канал.
Мощность ГЭС — 3,52 МВт, среднегодовая выработка — 23 млн.кВт.ч. В здании ГЭС установлено два гидроагрегата мощностью по 1,76 МВт, работающих на расчётном напоре 21 м.

Примечания 

Гидроэлектростанции Таджикистана
Электростанции по алфавиту
Предприятия Таджикистана
Варзобские ГЭС
Барки Точик